Seyyed Ashkan Dejagah (; Teerã, 5 de julho de 1986) é um futebolista iraniano. Joga como meia-atacante, atualmente joga no Foolad.

Carreira 
Em clubes, além do Fulham e do Wolfsburg, Dejagah defendeu Reinickendorfer Füchse e TeBe Berlin (ambos na base), até assinar com o tradicional Hertha Berlim em 2000, ainda quando tinha 14 anos.

Profissionalizou-se em 2004, sendo alçado para a equipe de reservas (Hertha II), participando eventualmente de algumas partidas pelo time principal. Entre 2004 e 2007, Dejagah disputou 82 partidas (56 pelo Hertha II, 26 pelo time principal), marcando 24 gols (24 pelos reservas, um pelos titulares).

Seleção
Dejagah jogou entre 2001 e 2009 pelas Seleções de base da Alemanha, somando no total 50 partidas. Marcou 15 gols (quatro pelas Seleções Sub-17 e Sub-20). Em 2011, conseguiu liberação para defender a Seleção do Irã, visto que ele estava nos planos de Joachim Löw para defender a Seleção do país que o acolheu, Ashkan ainda pensou em defender a Alemanha, mas mais tarde disse mesmo publicamente que jamais poderia defender a Alemanha, posto isso foi dada uma noticia que Dejagah escolheu atuar por seu país natal.
No seu primeiro jogo fez dois golos, um deles de livre directo.

Ele representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Títulos 
 Wolfsburg
Campeonato Alemão: 2008–09

 Tractor Sazi FC
Copa do Irã: 2019–20

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Naturais de Teerã
Futebolistas do Irão
Futebolistas do Hertha BSC
Futebolistas do VfL Wolfsburg
Futebolistas do Fulham F.C.
Futebolistas do Al-Arabi Sports Club
Jogadores da Seleção Alemã de Futebol Sub-21
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2018